Алексей Иловайский:
 Иловайский, Алексей Васильевич (1767—1842) — российский генерал-лейтенант, войсковой атаман Донского казачьего войска.
 Иловайский, Алексей Иванович (?—1797) — генерал от кавалерии, наказной атаман Донского казачьего войска.